Круземан — голландская фамилия.

Известные носители 
 Круземан, Корнелис (1797—1857) — нидерландский художник.
 Круземан, Ян Адам (1804—1862) — нидерландский художник, троюродный брат Корнелиса Круземана.

См. также 
 Краземан